Golfo di Hauraki, un golfo della Nuova Zelanda
 Distretto di Hauraki, una delle autorità territoriali della Nuova Zelanda
 Hauraki, il nome di una nave mercantile neozelandese catturata dai giapponesi durante la Seconda guerra mondiale